Koledinec je naselje u sastavu Općine Rasinja, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 170 stanovnika.

Šport 
 NK Galeb, nogometni klub

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Rasinja